Inhibición puede referirse a:

Biología
Inhibición enzimática, proceso de reducción de la actividad de las enzimas.
Inhibición mixta , se refiere a la combinación de dos tipos reversibles de inhibición enzimática.
Inhibición lateral, proceso por el que una célula inhibe a otra adyacente.

Psicología
Inhibición de la conducta, una de las llamadas funciones ejecutivas.
Inhibición latente, término técnico del condicionamiento clásico.

Química
Inhibición no competitiva, reducción de la tasa máxima de una reacción química.

Tecnología
Inhibición de radiofrecuancias, la interferencia intencionada de una radiocomunicación.